Cremorne kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cremorne (del av en befolkad plats i Australien, Victoria), Yarra, 
 Cremorne (del av en befolkad plats i Australien, New South Wales), North Sydney, 

Robotskapade Australienförgreningar